As partidas entre o Blumenau Esporte Clube e o Clube Atlético Metropolitano são chamadas de Clássico de Blumenau ou "Clássico do Chope". A rivalidade começou desde a criação do Metropolitano em 2002, dividindo assim a população de Blumenau entre torcedores do BEC e torcedores do Metrô, como são conhecidos os times. O BEC é mais conhecido pelas suas glórias do passado, mais especificamente dos anos 80 e 90. Já o Metropolitano é conhecido pelos seus vários anos de Série A do Campeonato Catarinense e de Série D do Campeonato Brasileiro. Depois de vários anos, os dois clubes voltaram a se enfrentar em 2018.

Atualmente, tentam se reestruturar na Série B do Campeonato Catarinense para voltar forte a elite do futebol estadual e figurar novamente em competições nacionais. As equipes tem seus mandos de campo fora da cidade de origem. O Blumenau atualmente joga na cidade de Indaial no estádio Ervin Blaese, já o Metropolitano tem seu mando na cidade de Ibirama no estádio Hermann Aichinger.

Estatísticas

Jogos

Títulos 
 Quadro comparativo

Participações 
 Quadro comparativo

Ranking CBF 

Clássicos do futebol de Santa Catarina
Blumenau Esporte Clube
Blumenau Esporte Clube (ativo)
Clube Atlético Metropolitano